Пуховичи — топоним в Белоруссии:

Населённые пункты 
 Пуховичи — деревня в Пуховичском районе Минской области, бывший административный центр района.
 Пуховичи — деревня в Житковичского района Гомельской области.

Другое 
 Пуховичи — железнодорожная станция в городе Марьина Горка Минской области.